Casa da Música ↔ São Bento 
Nome popular: Linha Rosa
Tempo médio de viagem: 5 minutos
Melhor frequência: 3 minutos
Comprimento:  2,7 km

A Linha G ou Linha Rosa, que se encontra em construção, será a 7.ª linha do Metro do Porto, conectando numa só linha as estações da Casa da Musica e São Bento, e criando o primeiro circuito circular do metro.

História 
O projeto de desenvolvimento do metro do Porto apresentado em 2008 já previa uma nova ligação de São Bento com a Casa da Música que seria parte de uma "Circular Interna", com quatro novas estações planeadas: Carmo, Palácio de Cristal, Faculdade de Letras e Bom Sucesso. Quando de facto se retomou a expansão do metro, optou-se por refazer o plano e criar apenas duas estações (Galiza e Hospital Santo António). E, das 4 estações antes propostas, apenas a da Faculdade de Letras permaneceu no projeto, sendo agora parte da linha “Casa da Música – Devesas” (futura linha Rubi).

Neste novo projeto, a Linha Rosa, estimada em 181 milhões, teria uma extensão de 2,746 quilómetros e seria toda ela em túnel. Com o início da obra planeado para 2019, estava previsto que a construção da linha demorasse 3 anos. No entanto, a construção só começou efetivamente em 2021. E, um ano mais tarde, já depois de um aumento de financiamento, foi anunciado que a nova linha só estaria pronta em meados de 2025.

Em janeiro de 2023, um período de forte pluviosidade deu origem a fortes enxurradas na Baixa do Porto, sendo que parte da lama arrastada teve origem nas obras relativas à Linha Rosa. A Metro do Porto negou responsabilidade pelas inundações em si, mas, após acusações de o sistema de drenagem ter sido fragilizado pelas obras, foi pedido um estudo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil para avaliar as infraestruturas.

Previsões 
As estimativas oficiais apontam para que, no primeiro ano de abertura, haja 8.95 milhões de validações, das quais 4.6 milhões captadas ao transporte privado, contribuindo assim para a remoção de mais de 9 mil veículos da estrada por dia. Tomando as estatísticas de 2022 como referência, a linha rosa deverá tornar-se então a segunda linha mais utilizada, apenas atrás da linha amarela.

Metro do Porto
Eventos futuros